El término Pribrezhni puede referirse a:

Pribrezhni (Kazajistán), localidad de Kazajistán.

Pribrezhni (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Pribrezhni (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pribrezhni (Slaviansk, Krasnodar), localidad del raión de Slaviansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pribrezhni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Pribrezhni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Pribrezhni (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.